Sneldammen
Snelschaak